Kermit kan syfta på:

 Grodan Kermit – grodan i Mupparna
 Kermit (protokoll) – ett dataöverföringsprotokoll
 Kermit (förnamn) – ett förnamn och personer med namnet

Geografi
 Kermit, Texas
 Kermit, West Virginia